Hideki Sonoda – sceneggiatore giapponese
 Isamu Sonoda – ex judoka giapponese
 Ken'ichi Sonoda – fumettista, illustratore e character designer giapponese
 Shūta Sonoda – ex calciatore giapponese
 Sunao Sonoda – militare e politico giapponese